Марко Гомеш Родригеш (на португалски език - Marco Gomes Rodrigues, познат само като Маркиньо, роден на 22 юни 1989 г.) е португалски футболист, полузащитник.

Статистика по сезони

Източници 

Португалски футболисти
Футболисти на ПСФК Черноморец (Бургас)